Mužská dvouhra Stockholm Open 2021 probíhala v první polovině listopadu 2021. Do singlové soutěže stockholmského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu v hale nastoupilo dvacet osm hráčů. V roce 2020 se nehrál kvůli pandemii koronaviru.

Vítězem se stal 24letý Američan Tommy Paul, jenž ve finále zdolal kanadskou turnajovou trojku a obhájce trofeje Denise Shapovalova po třísetovém průběhu 6–4, 2–6 a 6–4. Na okruhu ATP Tour tak získal premiérový titul v prvním odehraném finále. Třiapadesátý hráč žebříčku Paul se stal desátým americkým tenistou, jenž ovládl Stockholm Open a prvním od druhého triumfu Jamese Blakea v roce 2006.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči obdrželi volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

 

Stockholm Open
ATP Tour 2021
Tenis ve Švédsku v roce 2021